Rothfischer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rothfischer (1863–1944), Posthalter und Landwirt
 Franz Ignatius Rothfischer  (1720 oder 1721–1755), deutscher Theologe und Professor für Philosophie der Universität Helmstedt